Кубок Муссолини () или Кубок Дуче () — в период итальянского фашизма наименование премий и призов в различных конкурсах из области искусства, а также спортивных состязаний.
 Кубок Муссолини — премия Венецианского кинофестиваля за лучший фильм (1934—1942).
  — мотоциклетная гонка, впоследствии переименованная в гонку «Милан-Таранто».
 Кубок Муссолини — гонки на моторных лодках в Венеции в 1930-е годы.